Marcelo Aguilar Iunes (Corumbá, 23 de janeiro de 1971) é um biomédico e político brasileiro filiado ao PSDB e atual prefeito de Corumbá.

Biografia 
Graduado em Farmácia, é casado com Amanda Balancieri, com quem tem três filhos: Marcelo, Murilo e Mateus.

Carreira política 
Foi eleito vereador em Corumbá em 2004, sendo reeleito em 2008 e 2012. Entre 2013 e 2014, presidiu a Câmara Municipal. Concorreu a uma vaga de deputado estadual em 2014, mas não se elegeu. Em 2016, foi eleito vice-prefeito na chapa de Ruiter Cunha.

Em novembro de 2017, com a morte de Ruiter, assumiu o cargo de prefeito. Foi reeleito em 2020, com mais de 40% dos votos, em confronto com o ex-prefeito Paulo Duarte e o ex-vereador Gabriel Oliveira

Naturais de Corumbá
Prefeitos de Corumbá
Políticos de Mato Grosso do Sul
Membros do Progressistas
Membros do Progressistas de Mato Grosso do Sul
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)
Membros do Partido Social Democrático (2011)
Membros do Partido Social Democrático (2011) de Mato Grosso do Sul
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira
Membros do Podemos (Brasil)